Itapecuru Mirim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itapecuru Mirim (ort), Maranhão, 
 Itapecuru Mirim (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar